See You Again (pesem, Miley Cyrus)
 See You Again (pesem, Wiz Khalifa)